Ilhas Malvinas (Falkland Islands) — possessão britânica no Atlântico Sul
Corrente das Malvinas
Malvinas Argentinas

Desambiguações de topônimos